Niemcy:
 Ryck – rzeka

Osoby:
 Antoni Ryck – polski działacz narodowy
 Aurélie De Ryck – belgijska lekkoatletka
 Eugen de Ryck – niemiecki gitarzysta
 Francis Ryck – francuski pisarz
 Isidore De Ryck – belgijski kolarz